Патосил има више значења:

 Патосил, Башекен (Митонтик), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Патосил (Зинакантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику